

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista difensivo.

Carriera
Debutta in Primeira Liga il 7 agosto 2021 con la maglia del  in occasione dell'incontro perso 2-1 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 luglio 2021.

Collegamenti esterni